Ра́йан Грэм Ле́дсон (; 19 августа 1997, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Престон Норт Энд».

Клубная карьера 
Райан Ледсон — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в возрасте 5 лет. В 16 лет Ледсон начал играть за резервную команду клуба из Ливерпуля.

Впервые попасть в заявку главной команды «Эвертона» на матч Английской Премьер-лиги Ледсону удалось 26 апреля 2014 года в игре против «Саутгемптона», однако на поле полузащитник так и не появился.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 11 декабря 2014 года, когда Ледсон вышел в стартовом составе команды на матч Лиги Европы против российского «Краснодара».

20 ноября 2015 года на правах аренды до 3 января 2016 года перешёл в «Кембридж Юнайтед». Впоследствии аренда была продлена до конца сезона. В составе «Кембриджа» принял участие в 27 матчах.

25 авгута 2016 года перешёл в футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед», подписав контракт на 3 года. За клуб из Оксфорда выступал на протяжении двух сезонов. За это время принял участие в 80 матчах команды и забил 4 гола.

В мае 2018 года перешёл в клуб «Престон Норт Энд».

Карьера в сборной 
В 2012—2013 годах Ледсон выступал за юношескую сборную Англии до 16 лет, за которую сыграл в 7 матчах.

С 2013 года стал выступать за юношескую сборную до 17 лет. В 2014 году Ледсон был капитаном юношеской сборной до 17 лет, в составе которой стал чемпионом Европы в этом возрасте.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
Сборная Англии (до 17 лет)
 Чемпион Европы среди игроков до 17 лет (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»